Streitmühle ist der Ortsname von

 Streitmühle (Nordhalben), Wüstung auf dem Gemeindegebiet des Marktes Nordhalben, Landkreis Kronach, Bayern
 Streitmühle (Himmelkron), Ortsteil der Gemeinde Himmelkron, Landkreis Kulmbach, Bayern